Eremiasaurus is een geslacht van uitgestorven zeereptielen uit het Krijt dat behoort tot de familie Mosasauridae. Het is geclassificeerd als onderdeel van de stam Mosasaurini (binnen de Mosasaurinae) en is uitsluitend bekend uit de fosfaten van het Ouled Abdoun-bekken uit het Maastrichtien van Marokko. Eremiasaurus betekent 'woestijnhagedis', verwijzend naar het dorre klimaat van het huidige Marokko, waar de fossielen werden teruggevonden.

Er is als enige soort Eremiasaurus heterodontus bekend, benoemd door Leblanc in 2012, wiens soortaanduiding verwijst naar een hoge mate van heterodontie die wordt vertoond in vergelijking met andere soorten mosasauriërs. Het was een middelgrote mosasauriër, waarvan het grootste exemplaar ongeveer zes meter lang was.

Beschrijving 
Eremaiasaurus is bekend van twee exemplaren UALVP 51744 en OCP DEK/GE 112, beide aangeduid als syntype-exemplaren vanwege het feit dat UALVP 51744 geen nauwkeurige locatiegegevens heeft; het was gekocht van de illegale fossielenhandel. Het syntype-exemplaar UALVP 51744 behoort toe aan een individu van ongeveer 4,5-5,5 meter lang, bestaande uit een bijna volledige schedel, wervelkolom en losse stukken van het appendiculaire skelet. Het syntype-exemplaar OCP DEK / GE 112, behorend tot een groter individu van zes meter, omvat ook een bijna volledige schedel en een bijna volledige wervelkolom. Op basis van waarnemingen van deze exemplaren kunnen verschillende onderscheidende kenmerken worden vastgesteld die Eremiasaurus duidelijk ondersteunen als een apart geslacht. De meest prominente hiervan is de hoge mate van heterodontie en het ongewoon grote aantal pygale wervels (voorste staartwervels zonder chevrons), alleen van Plotosaurus is bekend dat hij meer pygale wervels bezat.

Fylogenie 
Een analyse uitgevoerd ten tijde van de beschrijving met een datamatrix van 135 kenmerken en 32 terminale taxa vond Eremiasaurus heterodontus als een zustertaxon van de Plotosaurini, een stam die nu wordt gezien als synoniem met de Mosasaurini. Een nauwe verwantschap met (of zelfs opname binnen) de Mosasaurini wordt ondersteund door de aanwezigheid van een interne neusbalkkiel, de uitsluiting van de prefrontalia van de randen van de neusbeenderen, nariale inhammen in het frontale en de aanwezigheid van een groeve in de vleugel van het quadratum.

Eremiasaurus verschilt van de nauw verwante Mosasaurus en Plotosaurus doordat de infrastapediale en suprastapediale uitsteeksels van de quadrata zijn gefuseerd, met een zeer grote en afgeronde stapediale put, grote pterygoïde tanden en de kop van het opperarmbeen die zacht gewelfd is.

Cladogram van Eremiasaurus en verwante taxa binnen de Mosasaurinae gewijzigd van D.V. Grigorjev, 2013:

Uitgestorven reptielen